Home Movies – serie televisiva animata statunitense
 Home Movies – video dei Pennywise
 Home Movies - Vizietti familiari (Home Movies) – film del 1980 di Brian De Palma
 Home Movies – casa di distribuzione italiana di film
 Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia - fondazione con sede a Bologna